Le mot rame est employé dans plusieurs domaines :
 une rame ou aviron, un outil qui permet de propulser un bateau à la force des bras en navigation, en faisant levier autour d'un axe pivot. À la différence d'une pagaie maintenue par les bras seulement.
 une rame, un paquet de 500 feuilles en papeterie,
 une rame, un outil ou une machine dont se servaient les drapiers pour allonger ou élargir les draps, ou seulement pour les unir, en textile,
 une rame, un ensemble de plusieurs véhicules ferroviaires attelés entre eux, motrices et remorques indissociable.
 Le mot est utilisé aussi pour les convois militaires routiers,
 une rame, petit branchage que l'on plante en terre pour servir de tuteur à des pois, à des haricots, etc.

Autres 
 Jules Louis Rame (1855-1927, peintre.
 Franca Rame, comédienne et auteure italienne.
 Jean-Baptiste Rames, (1832-1894), géologue et archéologue français
 Rame, un album d'Alain Souchon.
 Rame, la chanson qui a donné son nom à cet album.